Een verkeersweg:
 N564 (België)
 N564 (Frankrijk)
 N564 (Nederland), zie Provinciale weg 564

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing